Lineville peut faire référence à :

 Lineville, une ville, du comté de Wayne en Iowa.
 Lineville,  une ville du comté de Clay en Alabama.
 South Lineville, un village du comté de Mercer (Missouri).

Homonymie de toponyme